Ohrwurm bezeichnet:

 Ohrwürmer (Dermaptera), eine Ordnung der Insekten
 Gemeiner Ohrwurm
 Kleiner Ohrwurm
 Sandohrwurm
 Ohrwurm, ein eingängiges Musikstück, das einem nicht aus dem Sinn geht
 Ohrwurm (Hörspielpreis), einen deutschen Hörspielpreis